Wielersport is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend.

Geschiedenis 
Wielersport stond in 1955 in het Spaanse Barcelona voor het eerst op het programma van de Middellandse Zeespelen. Sindsdien stond de sport op het programma van elke editie van de Spelen. Doorheen de jaren zijn er verschillende wijzigingen in het programma doorgevoerd. Daar waar wielrennen op de weg op elke editie werd georganiseerd, stond baanwielrennen slechts zes keer op het programma van de Middellandse Zeespelen. De laatste keer dateert alweer van Athene 1991. De enige constante is de wegwedstrijd bij de mannen, die telkens georganiseerd werd. De ploegentijdrit, die sedert 1963 telkens op het programma stond, werd in 1997 vervangen door een individuele tijdrit.

Hoewel vrouwen reeds sinds 1967 mogen deelnemen aan de Middellandse Zeespelen, was het in het wielrennen wachten tot Pescara 2009 vooraleer vrouwen konden strijden om de medailles, zij het enkel in de individuele wegwedstrijd. In 2013 waren er weer enkel onderdelen voor mannen. Er stond wel een wegwedstrijd voor vrouwen op het programma, maar door een gebrek aan deelnemers werd dit onderdeel geschrapt. In 2018 stond de wegrit voor vrouwen wederom op het programma, en werd de tijdrit toegevoegd aan het vrouwenprogramma.

In het eeuwige medailleklassement leidt Italië met grote voorsprong op Spanje en Frankrijk. Van de 64 gouden medailles gingen er tot nu toe 47 naar de Italianen. Overigens gingen alle titels tot op heden naar amper vijf landen: Italië, Spanje, Frankrijk, Portugal en Joegoslavië.

Onderdelen

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen